Morendoder, Spaanse bijnaam van Jakobus de Meerdere, een discipel en apostel
Matamoros (Tamaulipas), een stad  in de Mexicaanse deelstaat Tamaulipas
Izúcar de Matamoros (Mexico)
Mariano Matamoros, een Mexicaanse onafhankelijkheidsstrijder
Trio Matamoros, een Cubaanse band